Die European Football League 2014 war die 28. Saison der European Football League. Es war zugleich die erste Saison, in der die Big6 European Football League die EFL zur Ermittlung des Eurobowl-Siegers ablöste. Die EFL rückte somit an zweite Stelle hinter der neu geschaffenen Big6 EFL. Das Finale der EFL wurde in EFL Bowl umbenannt. Außerdem wurde der Modus des Wettbewerbs angeändert. In einer Gruppenphase traten zunächst jeweils drei Teams in zwei Gruppen gegeneinander an. Hierbei genoss jedes Team einmal Heimrecht. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Endspiel.

Teilnehmer 
In der Division 1 traten mit Badalona Dracs, den Alphen Eagles und den Basel Gladiators Teams an, die in den vergangenen beiden Jahren mindestens einmal in der EFL oder im EFAF-Cup antraten. Die zweite Division war eine rein deutsche Liga, wobei mit den Cologne Falcons, den Düsseldorf Panther und den Kiel Baltic Hurricanes alle drei Teilnehmer aus der GFL Nord kamen. Kiel hatte von den drei Teams mit einer Teilnahme 2012 die jüngste EFL-Geschichte. Für die Falcons war es der erste Auftritt bei einem internationalen Wettbewerb.

Gruppenphase

Division 1

Division 2

EFL Bowl

Siehe auch 
Big6 European Football League 2014

Weblinks 
 Offizielle Website der EFL (englisch)

2014
American-Football-Saison 2014